Довичи — населённый пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Довичах проживало 310 человек.

География 
Довичи находится в 4 км от центра общины — Лакташи. Рядом протекает река.

Население

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской